«Большая победа Шафта!» () — американский фильм о похождениях частного темнокожего детектива Джона Шафта, вторая часть трилогии. Другой вариант перевода названия «Большая удача Шафта».

Сюжет 
Второй фильм трилогии о частном детективе Шафте. Джон расследует дело об убийстве своего приятеля.

Детектив Джон Шафт звонит старому другу Кэл Эсби, продавцу страховых услуг и гробовщику, который говорит ему, что у него проблемы, и просит его немедленно приехать. Как только он прибывает, Эсби был взорван бомбой, заложенной в его доме. Шафт допрашивает подозреваемого капитана полиции Боллина, но быстро освобождается из-за отсутствия доказательств.

Деловой партнер Эсби, Джонни Келли задолжал боссу мафии Гусу Масколе 250 тысяч долларов в прошлых долгах за азартные игры, деньги, которые он планировал взять у своего партнера, но перед смертью он был перемещен и спрятан. Дом Эсби разграблен прежде, чем Шафт, Келли и сестра Эсби Арна смогут провести расследование. Когда преступник иссякает, Келли блокирует его преследовать его, делая вид, что помогает. Подозрительно, он говорит ей, что хочет проверить документы партнерства обоих, предупреждая её, что он намерен защитить её.

Боллин сообщает Шафту, что они руководствовались числовой информацией со страховой компанией и похоронным бюро в качестве прибыльного фронта, но, поскольку они согласились поддерживать аферу в чистоте, он посмотрел в другую сторону. Теперь, после её гибели, он опасается, что толпа придет, чтобы захватить их бизнес. Хотя он подозревает, что он может быть связан с одним из гангстеров, он просит его помочь, и он хладнокровно соглашается.

Шафт заставляет одного из бегунов Келли узнать местонахождение штаба операции. По прибытии, его соблазняет её любовница Рита, как месть за жестокое обращение с её любовником. В то время как они занимаются сексом, Масколе угрожает ему, которая требует не только получить зарплату, но и стать равным партнером в операции. Он неохотно говорит гангстеру, что его беспокоит вмешательство Шафта от имени Арны, но после того, как Маскола обещает «позаботиться» о нем, он соглашается на партнерство 50 на 50.

Шафт просматривает документы о партнерстве с Арной и объясняет, что, хотя её брат участвовал в азартных играх, он реинвестировал в сообщество, в отличие от жадной Келли. Он также говорит ей, что Эсби согласилась выкупить её, и что она собиралась использовать деньги для оплаты своих долгов. Шафт считает, что вместо этого она убила Эсби, чтобы получить контроль над бизнесом и рэкетом чисел, а также сохранить 250 000 долларов, чтобы заплатить Масколе. Пока они разговаривают, двое наемных убийц Масколы прибывают, чтобы убить Шафта, но он перехитрил их и, убив убийц, отводит Арну, чтобы спрятаться в его квартире.

Он предлагает рэптиру Гарлему Бэмпи Джонсу сотрудничество в игре чисел Квинс, если он поможет ему порвать с Масколой. Зная, что действие вызовет большую войну за дерновины, Бэмпи соглашается, но требует разделения 60-40. Шафт отправляется в ночной клуб Масколы, где проводятся его игровые операции в залах.  Видя Шафта в клубе, Келли, которая пытается дважды пересечь Масколу и Бампи, сталкивается с Масколой, требуя знать, почему он все еще жив. Маскола показывает, что он убил двух человек, которых он послал, и когда он объявляет, что их сделка не состоялась, Келли лжет, что он работает на Бэмпи и находится на его территории. Раздраженный, Маскола заставляет приспешников бить его, а затем приказывает ему сказать Бэмпи, чтобы он остался в Гарлеме. Шафт передает его сообщение как раз в тот момент, когда люди Масколы пытаются выстрелить, и Бэмпи соглашается объединить усилия с детективом.

Шафт подслушивает, что Келли обнаружила местонахождение 250 000 долларов на близлежащем кладбище, и с помощью Риты удается избежать полиции и пробиться туда. Маскола и его люди доставляют вертолет на кладбище, и она поднимает гроб с деньгами, убивая его и забирая его. Шафт прибывает и задерживает группу, взяв деньги и Масколу в заложники. Они бегут на скоростном катере, пока его приспешники преследуют вертолет, стреляя и уничтожая лодку и по неосторожности убивая его. Он избегает взрыва и прячет сумку, карабкаясь по докам в погоне как кошка с мышкой с приспешниками Масколы, прежде чем уничтожить вертолет и убить его обитателей. Приезжает полиция во главе с Боллином и требует узнать местонахождение денег. Шафт отказывается, но подразумевает, что он пожертвует ее в детскую больницу, как всегда собиралась Эсби.

В ролях 
 Ричард Раундтри — Джон Шафт
 Моузес Ганн — Бампи Джонас
 Дрю Бандини Браун — Вилли
 Джозеф Масколо — Гас Масколо
 Кэти Имри — Рита
 Джулиус У. Харрис — капитан Боллин
 Уолли Тейлор — Джонни Келли
 Джахангир Гаффари — Джерри
 Розалинд Майлз — Арна Эсби
 Джо Сантос — Паскаль

Творческая группа 
 Режиссёр: Гордон Паркс
 Сценарий: Эрнест Тайдиман
 Продюсеры:
 Роджер Льюис
 Эрнест Тайдиман
 Оператор: Урс Феррер
 Художник: Эмануил Джерард
 Композитор: Гордон Паркс
 Монтаж: Гарри Хауард

См. также 
 Шафт (фильм, 1971)

Примечания

Ссылки 

Детективные фильмы США
Фильмы блэксплойтэйшен
Фильмы США 1972 года